Thomazeau kan syfta på:

Haiti 

 Thomazeau (kommun), Ouest, 
 Thomazeau (ort), Ouest,